Victoria River ist der Name folgender Flüsse:

 Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf) Fluss zum Joseph Bonaparte Gulf im Northern Territory, Australien 
 Victoria River (Cobungra River), Nebenfluss des Cobungra River im Bundesstaat Victoria, Australien
 Victoria River (Kanada) in Kanada
 Victoria River (Neuseeland) in Neuseeland
 Victoria River (Antarktis) in der Antarktis

Victoria River ist der Name folgender Orte:
 Victoria River (Ort), Siedlung im Northern Territory, Australien